Вне́сок (минула форма від вносити) — загальне поняття, яке передбачає докладання, додаткове накопичення до вже існуючих матеріальних чи нематеріальних ресурсів, наприклад грошовий внесок, або до нематеріальних цінностей, напр. науковий внесок або внесок в науку, рідше внесок часу, зусиль, ідей.

Є синонімом поширеного росіянізму вклад (), який в українській мові став частіше використовуватися в банківській сфері, наприклад, депозитний вклад, та перейшов у побут, наприклад, я вкладую багато зусиль замість я докладаю багато зусиль.

 Депозитний внесок — внесок фізичною чи юридичною особою на депозитний рахунок
 Внесок (статистика) — міра чутливості залежності функції правдоподібності від її параметра
 Вступний внесок — внесок фізичної чи юридичної особи в грошовій формі для участі чи членства в заході чи організації
 Єдиний соціальний внесок — обов'язковий платіж до системи загальнообов'язкового державного соціального страхування

Примітки

Посилання 
 Внески  //